Voltz ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Ludwig Friedrich von Voltz (1791–1872), bayerischer Regierungsbeamter und Regierungspräsident von Oberfranken 
 Friedrich Voltz (1817–1886), deutscher Maler
 Hans Voltz (1861–1916), preußischer Politiker
 Johann Michael Voltz (1784–1858), deutscher Graphiker und Maler

 Philippe Louis Voltz (1785–1840), französischer Geologe, Bergbauingenieur und Fossiliensammler
 Ralph Voltz (* 1969), deutscher Zeichner und Illustrator
 Raymond Voltz, Palliativmediziner, Neurologe und Hochschullehrer
 William Voltz (1938–1984), deutscher Schriftsteller

Voltz steht außerdem für:
 Voltz (Band), eine ehemalige englische NWoBHM- und Hard-Rock-Band
 Voltz (Motorräder), brasilianisches Unternehmen
 Voltzberg, ein Granit-Inselberg in Suriname

Siehe auch:
 Volz
 Folts
 Foltz
 Folz
 Folds